Зимние юношеские Олимпийские игры 2020 года (официальное название Третьи зимние юношеские Олимпийские игры ()) проходили с 9 по 22 января 2020 года в Лозанне (Швейцария). С лета 2013 года Международный олимпийский комитет начал принимать заявки на право проведения этих игр, они были поданы до 28 ноября 2013 года. 31 июля 2015 года на сессии Международного Олимпийского комитета в Куала-Лумпуре столицей проведения юношеских Олимпийский игр была названа Лозанна.

Кандидаты

Официальные заявки 
  Лозанна, Швейцария после отказа от борьбы за право проведения игр в 2022 году приняла решение побороться за юношеские игры.
  Брашов, Румыния решила побороться за право принять игры. Ранее обсуждался вариант борьбы за право проведения зимних игр.

МОК 5 декабря 2014 года официально утвердил оба эти города кандидатами. 31 июля 2015 года на сессии Международного Олимпийского комитета состоялось голосование, ниже указаны данные результаты.

Несостоявшиеся кандидаты 
  София, Болгария.
  Лейк-Плэсид, США.
  Сочи, Россия.

Медальный зачет

Календарь

Примечания 

Зимние юношеские Олимпийские игры
Спорт в Швейцарии в 2020 году
Международные спортивные соревнования в Лозанне
Январь 2020 года в Европе